Prata kan syfta på:

 Tal (språk)

Geografi

Brasilien 

 Pratânia (ort), São Paulo, 
 Prata (ort i Brasilien, Minas Gerais, Prata), 
 Nova Prata (ort), Rio Grande do Sul, 
 Prata (Paraíba), 
 Prata (Minas Gerais),

Italien 

 Prata di Pordenone, kommun, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Pordenone, 
 Prata Camportaccio, kommun, Lombardiet, Provincia di Sondrio, 
 Prata (ort i Italien, Toscana), Provincia di Grosseto, 
 Prata (ort i Italien, Piemonte, Verbania), 
 Prata (ort i Italien, Piemonte, Provincia di Cuneo), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar